Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2012 () проводился в городе Саскатун (Саскачеван) cо 3 по 11 марта 2012 года. Турнир проводился в 83-й раз. В Саскачеване чемпионат проводился в 10-й раз, в Саскатуне — в 6-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2012, который проходил в марте—апреле 2012 в городе Базель (Швейцария).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (10-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Онтарио (для скипа команды Гленна Ховарда это была 4-я победа как игрока и 2-я как скипа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Альберта (скип Кевин Кюи). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Манитоба (скип Rob Fowler), победившая в матче за 3-е место объединённую команду от территорий Северо-Западные территории и Юкон (скип Джейми Кюи), впервые в своей истории вышедшую в плей-офф чемпионата Канады со времён введения в регламент чемпионата этого этапа в .

Уэйн Мидо, третий и вице-скип команды Онтарио, кроме того что он был выбран для 1-й «команды всех звёзд» и получил приз самого ценного игрока, стал первым кёрлингистом в истории мужских чемпионатов Канады, который выиграл чемпионаты, играя на трёх позициях: как второй в команде Расса Ховарда на , как четвёртый и скип на  и как третий на этом чемпионате 2012.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают (с ) проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из )

Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC−6 (CST).

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

Статистика после завершения группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Четвертьфиналы 
1-я команда против 2-й

9 марта, 18:30

3-я команда против 4-й

10 марта, 13:30

Полуфинал 
10 марта, 19:00

Матч за 3-е место 
11 марта, 9:00

Финал 
11 марта, 18:00

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2012 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  Scott Manners

 Scotty Harper Award
(Приз имени Скотти Харпера за лучшую публикацию о кёрлинге)
 Paul Wiecek, журналист Winnipeg Free Press и вице-президент сообщества канадских кёрлинг-журналистов (Canadian Curling Reporters, CCR), за лучшую историю о кёрлинге, опубликованную в 2011 году

 Paul McLean Award
(Приз имени Пола Маклина за лучшее освещение чемпионата в СМИ)
 Len Dubyts, телеоператор телекомпаний CBC и TSN, много лет на телесъёмках турниров по кёрлингу управлявший роботизированной телекамерой, установленной на потолке спортзала ()

 Hec Gervais Most Valuable Player Award
(Приз самому ценному игроку имени Гектора Жерве)
  Уэйн Мидо

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве web.archive.org по состоянию на 1 апреля 2012)
 Страница чемпионата на сайте Ассоциации кёрлинга Канады
 Tankard Times — ежедневная газета чемпионата, доступна для просмотра в PDF-формате (9 выпусков) (в веб-архиве, по состоянию на 6 апреля 2012)
 Страница чемпионата на сайте CurlingZone

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2012

2012
Спортивные соревнования в Саскатуне
Спорт в Канаде в 2012 году